Sertãozinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Major Isidoro (ort), Alagoas, 
 Sertãozinho, ort och kommun, São Paulo, 
 Sertãozinho (kommun i Brasilien, Paraíba), 

Robotskapade Brasilienförgreningar